Keitel steht für:

 ein Fischernetz, siehe Keitelnetz
 Keitel (Familie), niedersächsische Familie

Keitel ist der Familienname folgender Personen:
 Bodewin Keitel (1888–1953), deutscher General der Infanterie
 Christine Keitel-Kreidt (1942–2016), deutsche Mathematikdidaktikerin und Hochschullehrerin
 Christoph Keitel (* 1965), deutscher Physiker
 Dieter Keitel (1941–2009), deutscher Musiker
 Ernst Keitel (1939–2014), deutscher Politiker (CDU)
 Hans-Peter Keitel (* 1947), deutscher Manager und BDI-Präsident
 Harvey Keitel (* 1939), US-amerikanischer Schauspieler 
 Horst Keitel (1927–2015), deutscher Schauspieler 
 Jesse James Keitel (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Klaus Keitel (* 1939), deutscher Politiker (CDU)
 Otto Keitel (1862–1902), deutscher Tiermaler und Radierer
 Wilhelm Keitel (1882–1946), deutscher Generalfeldmarschall
 Wilhelm Keitel (Dirigent) (* 1951), deutscher Dirigent
 Yannik Keitel (* 2000), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Geitel